Hiro steht für:
 Hiro (japanisches Längenmaß)
 Hiro (Fernsehsender), Pay-TV-Sender von Mediaset
 Hiro Lift, Hersteller von Treppenliften
 Hiro Marine-Arsenal, 5 km südöstlich von Kure

Personen:
 Hiro (Fotograf) (* 1930), Pseudonym von Yasuhiro Wakabayashi, japanischer Fotograf